Enzheim – niemiecka nazwa miejscowości w Alzacji
 Enzheim – miejscowość w Hesji